Кубок Украины — кубковый турнир мужских команд по баскетболу. Первый розыгрыш состоялся в 1993 году. Система розыгрыша — на выбывание. В Кубке Украины участвуют украинские клубы, выступающие в чемпионате Суперлиги и низших национальных дивизионах.

Первым обладателем Кубка Украины в июне 1993 года стала одесская «БИПА-Мода», в финале обыгравшая харьковский ТИИТ. Интересно, что одесситы к тому времени формально носили статус клуба первой лиги, хотя и успели к кубковому финалу оформить победу в дивизионе и завоевать путёвку в высшую лигу. Это единственный случай в истории Кубка Украины, когда победителем турнира стал клуб из низшего дивизиона.

Розыгрыш Кубка Украины проводился не регулярно: в сезонах 1992, 1993/94, 1994/95, 1997/98, 1999/00, 2003/04 и 2004/05 федерация баскетбола Украины по разным причинам от проведения турнира отказывалась.

В сезоне-2009/10 Кубок Украины разыгрывали только клубы Суперлиги (и, по сути, носил статус официально учреждённого в сезоне-2010/11 Кубка Суперлиги — самостоятельного турнира Ассоциации баскетбольных клубов Украины), а в сезонах 2010/11, 2011/12 и 2012/13 трофей разыгрывали коллективы низших дивизионов.

В сезоне-2008/09 был проведён ещё один параллельный кубковый турнир — Кубок всего лишь год просуществовавшей Украинской баскетбольной лиги.

Победители и призёры Кубка Украины 

 *  в сезонах 2008/09 и 2015/16 были проведены параллельные кубковые турниры
** в сезонах 2010/11, 2011/12 и 2012/13 трофей разыгрывали коллективы низших дивизионов.
*** БК «Одесса» - название команды «Динамо» (Одесса) в сезоне-2018/19

Победители и призёры Кубка Суперлиги

Победители и призёры Кубка УБЛ

Все финалы

Кубок Украины-1993

Кубок Украины-1995/96

Кубок Украины-1996/97

Кубок Украины-1997/98

Кубок Украины-2000/01

Кубок Украины-2001/02

Кубок Украины-2002/03

Кубок Украины-2005/06

Кубок Украины-2006/07

Кубок Украины-2007/08

Кубок Украины-2008/09

Кубок УБЛ-2008/09

Кубок Украины-2009/10

Кубок Суперлиги-2010/11

Кубок Украины-2010/11

Кубок Суперлиги-2011/12

Кубок Украины-2011/12

Кубок Суперлиги-2013

Кубок Украины-2012/13

Кубок Украины-2013/14

Кубок Украины-2014/15

Кубок Суперлиги-2015/16

Кубок Украины-2015/16

Кубок Украины-2016/17

Кубок Украины-2017/18

Кубок Украины-2018/19

Кубок Украины-2019/20

См. также 
 Кубок СССР по баскетболу

Примечания

Ссылки 
 Статистика — Мужчины — Кубок Украины
 Все Финалы четырех Кубка Украины
 Все обладатели кубка Украины по баскетболу
 «Химик» – обладатель Кубка Украины